ASK Riga steht für:

 ASK Riga (Fußballverein), einen ehemaligen lettischen Fußballverein
 ASK Riga (Basketball), einen ehemaligen lettischen Basketball- und Handballverein
 HK ASK Riga, einen ehemaligen lettischen Eishockeyverein